Flachwasser steht:
 in der Limnologie und Ozeanographie eine mindertiefe Gewässerzone bis etwa 200  m, siehe Epipelagial
 in der Limnologie auch Stillgewässer bis wenige Meter, siehe See #Definition
 bei Flüssen eine Schwelle unter Wasser, die Furt
 in der Schifffahrt vergleichsweise wenig Freiwasser unter Kiel, siehe Flachwasserwiderstand

Siehe auch:
 Euphotische Zone (sonnendurchflutete Gewässerzone)